Spojení písmen P a H může mít různé významy:

PH 
 bývalá SPZ okresu Praha-východ
 PH – kód ISO 3166-2 pro  Filipíny
 Polynesian Airlines – IATA kód letecké společnosti ze Samoy
 označení pro pohonné hmoty
 Phillips (šroub) – označení typu křížového šroubu, šroubováku

Ph 
 Phon (též fón) – jednotka hlasitosti
 fenylová skupina

pH 
 pH – chemická veličina

ph 
 phot (též fot) – jednotka světlení
 f – dva grafémy označující jeden foném

.ph 
 .ph – internetová doména nejvyššího řádu pro Filipíny

Zkratky
Značky